Steuerhaus steht für:
 Steuerhaus (Memmingen), ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude in Memmingen
 Steuerhaus (Strausberg), ein Wohnplatz der amtsfreien Stadt Strausberg im  Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Finanzämter in Preußen und in den Bezirken Berlins (veraltet)
 Kommandobrücke bei der Binnenschifffahrt